Инуктиту́тское сло́говое письмо́ (инуктитут: ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ  или ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᓄᑖᖅ ) — письменность типа абугида, использующаяся для записи языка инуктитут в канадской территории Нунавут и в регионе северного Квебека Нунавик.

Таблица слогов 
 Примечание: Таблица доступна также в качестве изображения.

Отличия от других канадских слоговых письменностей

См. также 
 Канадское слоговое письмо
 Языки Канады

Ссылки 
 Writing the Inuit Language — Inuktut Tusaalanga

Письменности коренных народов Америки
Абугиды